Bijbels persoon
Johannes de Doper, profeet en in het Evangelie volgens Lucas familie van Jezus via hun moeders.
Johannes (apostel), leerling van Jezus, traditioneel beschouwd als dezelfde als de evangelist Johannes (auteurschap betwist door de historisch-kritische wetenschap)
Johannes (evangelist), degene aan wie het Evangelie volgens Johannes wordt toegeschreven
Johannes Marcus, degene aan wie het Evangelie volgens Marcus wordt toegeschreven
Johannes van Patmos, de schrijver van de Openbaring van Johannes

Bijbelboek
Evangelie volgens Johannes, een evangelie uit het Nieuwe Testament
Brieven van Johannes, een drietal boeken uit het Nieuwe Testament:
Eerste brief van Johannes
Tweede brief van Johannes
Derde brief van Johannes
Openbaring van Johannes

Personen verbonden met het christendom
Johannes Calvijn, Frans-Zwitsers christelijk theoloog en naamgever van het calvinisme, een protestants-christelijke stroming
Paus Johannes (doorverwijspagina naar verschillende pausen wier naam begint met Johannes)
Johannes van het Kruis, heilige en mysticus
Priester Johannes (Pape Jan), middeleeuws christelijk heerser in Oost-Azië

Daarnaast zijn er nog zeer veel andere heiligen en zaligen met de naam Johannes.

Andere personen
Johannes (voornaam), jongensnaam
Johannes (keizer), keizer van het West-Romeinse Rijk (423-425)
Johannes Brahms, componist en pianist
Johannes Heesters, zanger, acteur en operaster
Johannes Kepler, astronoom, wis- en natuurkundige
Johannes Leertouwer, concertmeester, dirigent en hoofdvakdocent viool aan het Sweelinck Conservatorium
Johannes Vermeer, schilder
Johannes Gutenberg, uitvinder van de boekdrukkunst in Europa

Zie ook 
Johanneïsch vraagstuk
Johannes (bier), Vlaamse biersoort
Johannes Vermeerprijs, een staatsprijs voor de kunst
Johannesbroodboom, een boom
Johannesburg, een stad in Zuid-Afrika
Johannespassie (doorverwijspagina), een oratorium naar het Evangelie volgens Johannes
Johannesziekenhuis, een voormalig ziekenhuis in Zaandam